Заре́цкий — фамилия. Зарецкие — дворянский род

Известные носители:
 Зарецкий, Айзик Израилевич (1891—1956) — советский лингвист, специалист по идишу.
 
 Зарецкий, Виктор Иванович (1925—1990) — советский художник.
 Зарецкий, Давид Ошерович (1914—1978) — еврейский писатель, поэт, журналист, эссеист и редактор.
 Зарецкий, Даниэль Феликсович (род. 1964) — органист, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист России (2006).
 Зарецкий, Игорь Вольдемарович (род. 1951) — российский яхтсмен.
 Зарецкий, Константин Вячеславович (род. 1979) — российский дзюдоист.
 Зарецкий, Николай Васильевич (1876—1959) — художник, график, искусствовед.
 Зарецкий, Павел Филиппович (1897—1971) — Герой Советского Союза.
 Зарецкий, Пётр Аникеевич (1800 — после 1854) — генерал-майор.
 Зарецкий, Роман Игоревич (род. 1983) — израильский фигурист, выступавший в танцах на льду с сестрой Александрой Зарецкой.

Псевдонимы 
 Михась Зарецкий (настоящее имя Михаил Ефимович Косенков; 1901—1937) — белорусский советский писатель, член Союза писателей СССР.

Зарецкая 
 Зарецкая, Александра Игоревна (род. 1987) — израильская фигуристка, выступавшая в танцах на льду с братом Романом Зарецким.
 Зарецкая, Елена Наумовна (род. 1952) — профессор, доктор филологических наук.